Le mot Norois peut désigner :
 le norois, norrois ou vieux norrois est la langue vernaculaire scandinave ou ancien scandinave ;
 le norois est une graphie ancienne pour le mot noroît ou noroit, qui signifie « vent du nord-ouest » ;
 Norois, une revue française de géographie des universités du Grand Ouest.